Scott Wilson (született William Delano Wilson) (Thomasville, Georgia, 1942. március 29. – Los Angeles, Kalifornia, 2018. október 6.) amerikai színész.

Élete

Filmjei 
Mozifilmek
 Forró éjszakában (In the Heat of the Night) (1967)
 Hidegvérrel (In Cold Blood) (1967)
 Vártorony (Castle Keep) (1969)
 A különleges tengerész (The Gypsy Moths) (1969)
 Nagyvárosi légió (The New Centurions) (1972)
 A nagy Gatsby (The Great Gatsby) (1974)
 A kilencedik alakzat (The Ninth Configuration) (1980)
 Az igazak (The Right Stuff) (1983)
 A nyugodt nap éve (Rok spokojnego slonca) (1984)
 Lővonalban (On the Line) (1984)
 A pilóta (The Aviator) (1985)
 Johnny, a jóarcú (Johnny Handsome) (1989)
 A vadnyugat fiai 2. (Young Guns II) (1990) 
 Ördögűző 3. (The Exorcist III) (1990)
 A végzet asszonya (Femme Fatale) (1991)
 Tiszta szerencse (Pure Luck) (1991)
 Hús és vér (Flesh and Bone) (1993)
 Geronimo – Az amerikai legenda (Geronimo: An American Legend) (1993)
 Mesebeli vadnyugat (Tall Tale) (1995)
 A fűhárfa (The Grass Harp) (1995)
 Ments meg, Uram! (Dead Man Walking) (1995)
 Csavargó kutya (Shiloh) (1996)
 A mi Urunk testvére (Our God's Brother) (1997)
 G. I. Jane (1997)
 Agyaggalamb (Clay Pigeons) (1998)
 Csavargó kutya 2. (Shiloh 2: Shiloh Season) (1999)
 Kelet vadnyugat (South of Heaven, West of Hell) (2000)
 Hullahegyek, fenegyerek (The Way of the Gun) (2000)
 Tök állat (The Animal) (2001)
 Pearl Harbor – Égi háború (Pearl Harbor) (2001)
 Ugass csak, drágám! (Bark!) (2002)
 A rém (Monster) (2003)
 Az utolsó szamuráj (The Last Samurai) (2003)
 Csavargó kutya 3. (Saving Shiloh) (2006)
 A gazdatest (Gwoemul) (2006)
 Agyő, nagy ő! (The Heartbreak Kid) (2007)
 Kegyenc fegyenc (Big Stan) (2007)

Tv-filmek
 Élve vagy halva (The Tracker) (1988)
 Küzdelem a rákkal (Five) (2011) (TV Movie) 

Tv-sorozatok
 Alkonyzóna (The Twilight Zone) (1986, egy epizódban)
 X-akták (The X Files) (2000, egy epizódban)
 CSI: A helyszínelők (CSI: Crime Scene Investigation) (2001–2006, kilenc epizódban)
 Esküdt ellenségek (Law & Order) (2005, egy epizódban)
 A törvény embere (Justified) (2011, egy epizódban)
 Megvilágosultam (Enlightened) (2011, egy epizódban)
 The Walking Dead (2011–2014, 2018, 33 epizódban)
 Harry Bosch – A nyomozó (Bosch) (2014–2015, három epizódban)
 Damien: A Sátán kegyeltje (Damien) (2016, öt epizódban)
 The OA (2016, nyolc epizódban)

Jegyzetek

Források

További információ 

 

1942-ben született személyek
2018-ban elhunyt személyek
Amerikai színészek
Georgiaiak